Ephemera peut désigner: 

 Ephemera, un genre d'insecte ;
 Ephemera (album), un album de Pepper Adams ;
 Ephemera est le titre d'une chanson de Caligula's Horse de l'album Moments from Ephemeral City;
 Ephemera est une web-série de films courts, dont 21 épisodes ont été créés entre septembre 2013 et courant 2017 (l'épisode 21 a finalement été mis en ligne en avril 2019). L'auteur de la série est Benjamin Gallais. Un grand nombre des épisodes ont été réalisés par Pascal Putet. Le sujet en est le passage de l'âme de divers défunts, en général un par épisode, dans l'au-delà.

Voir aussi 

 Plectrohyla ephemera, une espèce de grenouille ;
 Ephéméride, une publication donnant la position d'objets astronomiques dans le ciel ;
 la page d'homonymie "Éphémère".

Homonymie